Florin se poate referi la:

Monede
Florin (monedă);
Florin austro-ungar;
Florin arubez;
Florin florentin, emis la Florența, începând din 1252;
Florin maghiar sau forint;
Florin renan, monedă din Evul Mediu, care circula în Renania;
Florin toscan, moneda oficială a Marelui Ducat al Toscanei, între 1826 și 1859.

Nume
 Florin (nume), un nume de familie și prenume

Toponime
Florin, California, Sacramento County, California,